«Девушка с веером» () — картина, написанная французским художником Пьером Огюстом Ренуаром (, 1841—1919) в 1881 году (по другим данным — в 1880 году). Находится в коллекции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, выставлена в здании Главного Штаба, зале №407 («Зал Ренуара»). Размер картины — .

История и описание 
Полагают, что моделью для картины послужила Альфонсина Фурнез (Alphonsine Fournaise) — дочь владельца ресторана Фурнез, расположенном на острове на реке Сена, находящемся в Шату, немного западнее Парижа. Там же, в Шату, была написана другая известная картина Ренуара «Завтрак гребцов», где Альфонсина Фурнез также позировала в качестве одного из персонажей.

В январе 1881 года известный маршан Поль Дюран-Рюэль () приобрёл у Ренуара несколько картин, в том числе «Девушку с веером», за которую он заплатил 500 франков. В марте 1882 года вместе с другими картинами Ренуара «Девушка с веером» экспонировалась на 7-й выставке импрессионистов, проходившей в Париже. Картина оставалась у Дюран-Рюэля до 1908 года, когда он продал её московскому предпринимателю и коллекционеру Ивану Морозову за  франков.

В 1919 году коллекция Ивана Морозова была передана во 2-й Музей новой западной живописи. В 1923 году он был объединён с 1-м Музеем новой западной живописи, и в результате был образован Государственный музей нового западного искусства (ГМНЗИ), в котором картина «Девушка с веером» находилась до 1930 года. После этого она была передана в Государственный Эрмитаж, где она и находится до сих пор.

В 1973 году Министерством связи СССР была выпущена почтовая марка с репродукцией этой картины, номинал марки — 20 копеек (№ 4326 по каталогу ЦФА).

См. также 
 Список картин Ренуара (1862—1881)

Примечания 

Картины Ренуара
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины 1881 года
Картины из собрания Ивана Морозова
Женские портреты XIX века